Lût est le nom de Loth dans l'islam ;
 La Luţ est une rivière de Roumanie ;
 Le désert de Lut, en Iran ;
 En informatique, LUT est le sigle de Look-Up Table, qui se traduit en français par table de correspondance;
 Le lut, un mastic.